Estêvão da Gama o Esteban de Gama puede hacer referencia a:

 Estêvão da Gama (1430-1497), caballero portugués, padre del navegante Vasco da Gama.
 Estêvão da Gama (1470), navegante portugués, primo carnal o segundo de Vasco da Gama.
 Esteban de Gama (1505-1576), gobernador de la India portuguesa, hijo de Vasco da Gama.